Герб Лесного (Московская область) — герб городского поселения Лесной.
 Герб Лесного (Свердловская область) — герб ЗАТО городской округ «город Лесной».